Gene-scan Analysis est le logiciel chargé d'analyser les données brutes de gene scan sur le séquenceur de gène Abi prism 310.

Le logiciel est en anglais et fonctionne sur Apple Power Mac G4 (AGP).

À la fin de chaque électrophorèse, le logiciel effectue les opérations suivantes :
 alignement des lignes de base ;
 reconnaissance des pics de marqueur de poids moléculaire (TAMRA) ;
 reconnaissance de chaque pic, détermination de sa taille et de sa proportion ;
 exploitation graphique des résultats.

Le logiciel permet d'exporter les données brutes (format RAW) en format texte, humainement exploitables à l'aide d'un éditeur.

Le logiciel a été porté sur station Sun par un groupe de doctorants chercheurs travaillant sur le décryptage du génome humain.

Logiciel de biologie moléculaire